Awigdor Jicchaki
 Barak Jicchaki
 Jicchak Jicchaki (1902–1955)
 Jicchak Jicchaki (1936–1994)